ZKL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Steenkool (Indonesia)